Авиху Соротцкий (22 июля 1984, Метула, Израиль) — израильский хоккеист, вратарь клуба Израильской хоккейной лиги «Маккаби Метула».

Карьера

Клубная карьера 
Первым клубом за который начал выступать Авиху был хоккейный клуб ХК Метула, за который он играл с 1998 по 2009 год. В этот период он становился один раз чемпионом и два раза серебряным призёром ИзХЛ. После года выступления за команду Монфорт, играя за которую он во второй раз стал чемпионом Израиля, он вернулся в родной клуб. В 2011 году он в третий раз выиграл золотые медали. С 2012 года стал играть за КИХШ (Канадо-Израильская Хоккейная Школа).

Международная карьера 
Международную карьеру Соротцкий начал в составе Юниорской сборной Израиля в 1999 году в Софии. За юниорскую сборную он играл до 2001 года. В составе сборной Израиля Авиху Сороцкий впервые принял участие в 2007 году, в Сеуле Республика Корея, во втором дивизионе чемпионата мира, но первый матч за сборную он сыграл в 2008 году в Меркуря-Чук против сборной Румынии.

Игровая статистика 
 Последнее обновление: конец сезона 2017/18

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 

Израиль

Международные

Личные 

Международные

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Израиля
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Метула»
Игроки ХК «Монфорт Маалот»
Игроки ХК «Маккаби Цеирей Метула»
Игроки сборной Израиля по хоккею с шайбой